Советская военная администрация в Германии (, сокр. СВАГ) — орган военной администрации, созданный 6 июня 1945 года и заменивший органы государственного управления в советской зоне оккупации Германии. СВАГ была отделена от оперативного командования войск на этой территории и напрямую подчинялась Совету народных комиссаров. Штаб-квартира СВАГ размещалась в берлинском районе Карлсхорст. Администрация осуществляла непосредственное управление советской зоной оккупации Германии с 1945 года вплоть до образования Германской Демократической Республики в 1949 году.

Руководство 

Постановлением СНК СССР «Об организации Советской военной администрации по управлению Советской зоной оккупации в Германии» № 1326/301 6 июня 1945 года назначены:
 Главноначальствующим Советской военной администрацией — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
 Первым заместителем главноначальствующего военной администрацией — генерал армии В. Д. Соколовский.
 Заместителем главноначальствующего по делам гражданской администрации — комиссар государственной безопасности 2-го ранга И. А. Серов. (Приказом НКВД от 4 июля 1945 г. Серов был также назначен уполномоченным НКВД СССР по ГСОВГ.)
 Начальником штаба — генерал-полковник В. В. Курасов.
 Заместителем главноначальствующего, начальником Экономического управления — генерал-майор интендантской службы С. И. Шабалин.
 С марта 1946 года по март 1949 года — главнокомандующий Группой советских оккупационных войск в Германии и Главноначальствующий Советской военной администрации в Германии В. Д. Соколовский.
 Последним Главноначальствующим Советской военной администрации в Германии (март — октябрь 1949 года) был В. И. Чуйков.

Структура 

Постановлением СНК СССР от 6 июня 1945 года была предусмотрена следующая структура СВАГ:
 Штаб.
 Управление комендантской службы.
 Военный отдел.
 Военно-морской отдел.
 Военно-воздушный отдел.
 Политический отдел.
 Промышленный отдел.
 Сельскохозяйственный отдел.
 Отдел торговли и снабжения.
 Транспортный отдел.
 Отдел топлива.
 Финансовый отдел.
 Отдел связи.
 Отдел внутренних дел.
 Отдел народного образования.
 Отдел здравоохранения.
 Правовой отдел.
 Отдел рабочей силы.
 Отдел по репатриации. Уполномоченный по репатриации в западных зонах генерал-майор Драгун, Василий Михайлович 
 Отдел по репарациям и поставкам.
Структура органов СВАГ на местах в целом воспроизводила структуру центрального аппарата. Она включала 5 управлений советской военной администрации в провинциях и землях зоны (Тюрингия, Саксония, Саксония-Ангальт, Мекленбург и Бранденбург), а также Управление военного коменданта Советского сектора оккупации Берлина, которым, в свою очередь, подчинялись окружные, районные и городские военные комендатуры. Поскольку первоначальная организационная схема СВАГ, зафиксированная в постановлении СНК СССР от 6 июня 1945 г., носила скорее общий характер, в дальнейшем, с учетом реалий работы она вынуждена была не раз меняться.

История СВАГ 

20 апреля 1945 года Сталин распорядился о создании на занятой советскими войсками территории Германии (западнее линии Одер — Нейсе), подконтрольной советским военным властям немецкой администрации.

2 мая 1945 года ГКО издал постановлении № 8377сс «О назначении и обязанностях уполномоченных НКВД — зам. командующих фронтами по управлению гражданскими делами на территории Германии». Этим постановлением уполномоченные НКВД по фронтам (И. А. Серов — по 1-му Белорусскому фронту, Л. Ф. Цанава — по 2-му Белорусскому фронту, П. Я. Мешик — по 1-му Украинскому фронту) становились заместителями командующих соответствующих фронтов по управлению гражданскими делами на территории Германии. Таким образом, ответственным за гражданскую администрацию в Германии фактически становился НКВД. Уполномоченные НКВД руководили назначением немецких бургомистров городов и районов, сельских старост, начальников полиции, прокуроров и судей. Всю работу по подбору и подготовке немецких кадров проводило Управление по антифашистской работе (7-е управление) Главного политического управления Красной армии и 7-е отделы политуправлений фронтов. Уже в конце апреля — начале мая 1945 г. готовились кадры и составлялись характеристики на будущих бургомистров.

6 июня 1945 года постановлением СНК СССР была организована Советская военная администрация в Германии во главе с Г. К. Жуковым. При этом И. А. Серов занял должности одновременно заместителя главноначальствующего СВАГ по делам гражданской администрации и Уполномоченного НКВД в Германии. Первоначально администрация располагалась в имении Хольцдорф под Веймаром, принадлежавшем немецкому фабриканту и коллекционеру, члену НСДАП Отто Кребсу. При размещении администрации был обнаружен тайник со значительным количеством произведений искусства (преимущественно картин французских импрессионистов), которые были реквизированы и отправлены в Эрмитаж.

Приказом главнокомандующего СВАГ № 5 Г. К. Жукова от 9 июля 1945 года были назначены начальники советской военной администрации земель и их заместители по гражданским делам. Начальниками советской военной администрации земель были назначены командующие армиями. В первой половине июля Жуков рассмотрел и утвердил кандидатуры немецких президентов и вице-президентов земель и провинций.

Советские оккупационные власти активно использовали немецких коммунистов. Ещё в марте 1945 г. руководители отдела международной информации ЦК ВКП(б) Г. Димитров и А. С. Панюшкин направили секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову записку о необходимости создания «органов содействия» Красной армии на занятых немецких территориях, во главе которых должны быть поставлены «наиболее надёжные и крепкие работники из числа немецких коммунистов». В конце апреля 1945 г. из Москвы в Германию прибыло три группы ЦК КПГ, работу которых координировала одна из них — группа члена Политбюро ЦК КПГ В. Ульбрихта, ставшая известной как «Бюро Ульбрихта». В последующие дни в Германию прибывали группы по 100 человек и больше в каждой — немецкие политэмигранты, антифашисты из военнопленных, деятели Национального комитета «Свободная Германия», прошедшие политическую подготовку в СССР.

Летом 1946 года СВАГ начала готовиться к выборам в местные и земельные органы власти. При этом глава СВАГ В. Д. Соколовский, сменивший Жукова на этом посту, в своём указании 18 июня 1946 г. писал о необходимости «создания условий для победы СЕПГ» и называл основной задачей «организационно-политическое укрепление СЕПГ». Соколовский откровенно писал, что результаты выборов «будут считаться удовлетворительными лишь в том случае, если они дадут победу СЕПГ».

15 сентября 1946 года общинные выборы в земле Бранденбург принесли победу СЕПГ. О причинах этого в документах СВАГ говорилось следующее: «Сравнительно высокий процент (59,8) голосов, отданных за списки СЕПГ на общинных выборах объясняется тем, что органам СВА Земли удалось не допустить в 33 процентах общин выставления списков буржуазных партий».

20 октября 1946 года в советской зоне оккупации прошли выборы в местные органы власти. СЕПГ получила на них около 50 % голосов. Однако на выборах в городское и районные собрания Берлина СЕПГ получила только 19,8 % голосов, тогда как СДП — 48,7 %, ХДС — 22,1 %, ЛДП — 9,4 %. Даже в советском секторе Берлина СЕПГ получила только 29,9 % голосов.

Следующие выборы, которые должны были состояться в 1948 года, были отложены до осени 1949 года. С октября 1948 года было запрещено ввозить в советскую зону оккупации из западных зон любую литературу и периодические издания.

СВАГ активно осуществляла организацию вывоза в СССР промышленного оборудования из советской зоны оккупации в качестве репараций. 16 августа 1945 г. Жуков в речи перед руководителями СВА земель и провинций говорил: «нам нужно быстро вывезти всё, что нужно в счёт покрытия издержек войны» пока немцы «ошарашены финалом войны».

В 1945 году в советской оккупационной зоне была осуществленная земельная реформа — земельные владения площадью свыше 100 гектаров были разделены между крестьянами. Осенью 1945 г. были введены принудительные заготовки сельскохозяйственной продукции.

В октябре 1946 года в связи с нехваткой продовольствия в СССР И. А. Серов направил Л. П. Берии записку с предложением вывести в СССР из советской оккупационной зоны в Германии «излишки» продовольствия. Эти предложения были сообщены Сталину и одобрены им. Вывоз в СССР продовольствия с востока Германии серьёзно отразился на и без того скудном снабжении немецкого населения. Это привело к массовому недовольству и осложнило работу немецкого самоуправления.

24 июня 1948 г. советские войска блокировали Западный Берлин, что стало реакцией на введение там западногерманской марки (см. Блокада Берлина). США и союзники организовали воздушный мост для снабжения Западного Берлина. Блокада не принесла желаемых результатов и была снята 12 мая 1949 года.

10 октября 1949 г. в предместье Берлина Карлсхорсте, по поручению правительства СССР, главноначальствующий Советской военной администрации в Германии генерал армии В. И. Чуйков передал функции управления в советской зоне оккупации Гротеволю, первому главе правительства ГДР.

СВАГ прекратила своё существование в октябре 1949 года после провозглашения ГДР и вместо неё была образована Советская контрольная комиссия в Германии (СКК).

См. также 
 Группа советских войск в Германии
 Лагеря для интернированных в оккупированной Германии
 Советская зона оккупации Германии
 Советская контрольная комиссия в Германии

Примечания

Литература 
 Советская военная администрации в Германии, 1945—1949. Справочник / отв. ред.: Я. Фойтцик, Т. В. Царевская-Дякина, А. В. Доронин; при участии: Х. Кюнцель, Д. Н. Нохотович. — М.: РОССПЭН, 2009.
 СВАГ и немецкие органы самоуправления, 1945—1949 / Отв. ред. и отв. составитель Н. В. Петров; составители: О. В. Лавинская и Д. Н. Нохотович. — М.: РОССПЭН, 2006.
 Документы ГАРФ и РГАСПИ о деятельности Советской военной администрации в Германии (СВАГ). 1945—1949. (Бюллетень рассекреченных документов федеральных государственных архивов)
 Войны второй половины XX века / Авт.-сост. А. Н. Гордиенко. — Мн.: Литература, 1998. — 544 с. — (Энциклопедия военного искусства) — 22 000 экз. — ISBN 985-437-507-2.
 СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945—1949. [Сборник документов.] / Под ред. Б. Бонвеча, Г. Бордюrова, Н. Неймарка. — М.: ИЦ «Россия молодая», 1994 — 256 с. — ISBN 5-86646-060-2
 Меллер Х. Советская военная администрация в Германии. 1945—1949. Справочник
 Семиряга М. И. Как мы управляли Германией — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1995. — 400 с. — Тираж 3000 экз. — ISBN 5-86004-032-6
 Главный миф XX века / Дмитрий Лысков. — М.: Эксмо: Яуза, 2010. — 286, [1] с. — (1937. Большой террор). — Библиогр. в примеч. в конце разд. — В прил. включ. ист. материалы. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-40066-9
 Manfred Heinemann (Hrsg.): Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in Deutschland 1945—1949. Die Sowjetische Besatzungszone. Akademie-Verlag. Берлин, 2000 г. ISBN 3-05-002851-3.
 Пётр Никитин: Zwischen Dogma und gesundem Menschenverstand. Wie ich die Universitäten der deutschen Besatzungszone «sowjetisierte». Erinnerungen des Sektorleiters Hochschulen und Wissenschaft der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland, (Edition Bildung und Wissenschaft; 6), Akademie Verlag. Берлин, 1997 г. ISBN 3-05-003174-3.
 Козлов В., Козлова М. «Маленький СССР» и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945—1949. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-4448-1560-1

Ссылки 

 Сталин и органы НКВД-МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы
 В.Захаров. СВАГ и религиозные конфессии Советской зоны оккупации Германии 1945—1949
 Электронный архив фондов Советской военной администрации в Германии 1945—1949
 Краткие биографии руководящего состава СВАГ

Вооружённые силы СССР
Внешняя политика СССР
Оккупация Германии войсками союзников
Появились в 1945 году в Германии
Исчезли в 1949 году